Улленс - фамилия:

 Улленс, Гай (род. 1935) — бельгийский коллекционер и меценат.
 Улленс, Крис (род. 1980) — бельгийский режиссер. 
 Улленс, Мириам (род. 1952) — бельгийская предпринимательница, занимающаяся искусством, модой и благотворительностью; жена Гая Улленса.

См. также 
 Улленсванг